Roberto Hernandez kan syfta på:

 Roberto Hernández (friidrottare), en kubansk friidrottare
 Roberto Hernández (basebollspelare), en dominikansk basebollspelare, tidigare känd under namnet Fausto Carmona